Финал Кубка Испании по футболу 1998/1999 состоялся 26 июня 1999 года. «Валенсия» разгромила мадридский «Атлетико» со счётом 3:0.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1999
Испания
Матчи ФК «Валенсия»
Матчи ФК «Атлетико Мадрид»
События 26 июня
Июнь 1999 года
Спорт в Испании в 1999 году
Спортивные соревнования в Севилье